Termenul "Brad" se poate referi la:

Nume de arbori:
 Brad, gen de arbori coniferi din familia Pinaceae, (folosit de popoarele creștine ca pom de Crăciun)
 Brad, arbore ocrotit

Nume de persoane:
Brad, Ion Ionescu de la, fost profesor la Academia Mihăileană (Copou, Iași) din Moldova
 Brad Bellick, personaj din serialul de televiziune Prison Break
Brad Pitt, actor 

Localități din România:
 Brad, localitate din județul Hunedoara
 Brad (Berești-Bistrița), Bacău, localitate din județul Bacău 
 Brad (Filipeni), Bacău, localitate din județul Bacău
 Brad (Negri), Bacău, localitate din județul Bacău
 Brazi, Hunedoara
 Brazii, Arad, reședința comunei cu același nume
 Brazii, Ialomița fostul nume al localității Rădulești, Ialomița

Comune din România:
 comuna Brazi, Prahova

Localități din România cu nume compus:
 Brazii de Jos, Prahova
 Brazii de Sus, Prahova
 Dealu Bradului, localitate în județul Argeș 
 Lunca Bradului,  localitate în județul Mureș, reședința comunei cu același nume
 Slobozia Bradului, localitate în județul Vrancea, reședința comunei cu același nume
 Valea Bradului, localitate în județul Argeș
 Valea Bradului, localitate în județul Hunedoara
 Valea Bradului, localitate în județul Prahova

Vezi și 
 Alte nume de localități românești cu radicalul "Brad" :
 Bradu (dezambiguizare) 
 Brazi (dezambiguizare)
 Brazii (dezambiguizare)
 Brădățel (dezambiguizare)
 Brădeanca (dezambiguizare)
 Brădeni (dezambiguizare)
 Brădești (dezambiguizare)
 Brădet (dezambiguizare)
 Brădetu (dezambiguizare)

Toponime românești